

Geografia 
 Casper – città della Contea di Natrona, Wyoming, USA

Nomi 
 Casper – variante del nome Gaspare

Cinema e televisione 
 Casper – personaggio dei cartoni animati
 Casper – film del 1995
 Casper – serie animata del 1996
 Casper - Scuola di paura – serie animata del 2009

Persone 
 Casper – rapper tedesco 
 Dave Casper – ex giocatore di football americano statunitense
 John Casper – astronauta statunitense
 Jimmy Casper – ciclista francese